ЦСР:
 Центральная служба разведки СССР.
 Центр стратегических разработок - аналитический центр при Правительстве РФ.
 Цифровое Спутниковое Радио